Гефсиманский скит (Сергиев Посад) — упразднённый скит вблизи Троице-Сергиевой Лавры (см. также Черниговский скит).
 Гефсиманский скит (Валаам) — скит Валаамского монастыря.

См. также 
 Гефсиманский сад